Niemcy:

 Blumenthal – dzielnica Bremy
 Blumenthal – dzielnica Werl
 Blumenthal – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde

Zobacz też:
 Bloemendaal
 Blomendal